

Станіславки — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Станіславки — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства